Le patouillet est une installation de lavage des minerais.

Toponyme 

 moulin de Patouillet, un moulin situé à Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance (Maine-et-Loire, France).

Patronyme 

 Jules Patouillet (1840-1879), médecin français ;
 Louis Patouillet (1699-1779), jésuite français ;
 Marguerite Patouillet (1899-1950), athlète français ;
 Marie Patouillet (1998-), coureuse cycliste handisport française.